

Antropologia
Tora – gruppo etnico del Brasile

Aviazione 

 TORA – lunghezza di pista per il decollo

Geografia 
Tora – antica città italica fondata dagli Aborigeni
Tora – comune egiziano situato nel Governatorato del Cairo
Torà – comune spagnolo situato nella comunità autonoma della Catalogna
Tora e Piccilli – comune in provincia di Caserta
Tora (fiume) – corso d'acqua della provincia di Livorno

Onomastica
Tora  – nome proprio di persona scandinavo femminile

Religione
Torah – nell'ebraismo, indica i cinque libri che costituiscono il Pentateuco

Musica 

 Tora – singolo di Dj-LAVA del 2009

Pagine correlate 
Tora Tora
Tora Tora Tora